Jousse ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Jousse (1704–1781), französischer Jurist
 Daniel Jousse (Fußballtorhüter) (* 1990), lesothischer Fußballtorhüter
 Germain Jousse (1895–1988), französischer General
 Julien Jousse (* 1986), französischer Rennfahrer
 Marcel Jousse (1886–1961), französischer Anthropologe
 Mathurin Jousse († 1645), französischer Schlosser und Verfasser von Traktaten